Karlstadt kan syfta på:

Personer
 Andreas Karlstadt (~1480–1551), en tysk reformator

Geografi

Kroatien 

 Karlovac, länshuvudort, Karlovacs län, Grad Karlovac,

Tyskland 

 Karlstadt – stad i Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,

Se även 
 Karlstad (olika betydelser)

Robotskapade Kroatienförgreningar